Антон Игоревич Немкин (род. 22 августа 1983, Майкоп, Адыгея, РСФСР, СССР) — российский бизнесмен и политический деятель, автогонщик, депутат Государственной думы VIII созыва от партии «Единая Россия» (с 2021 года). Создатель мессенджера «Серафим».

Биография 
Антон Немкин родился 22 августа 1983 в Майкопе, в семье офицера. В 2006 году окончил Академию ФСБ по специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети», до 2014 года служил в ФСБ.

В 2016 году основал бизнес по разработке мобильного контента, создал корпоративный мессенджер «Серафим». В 2019 году стал председателем совета созданного им фонда «Цифровая долина Сочи». В 2020 году стал инвестором российского космического стартапа «Success Rockets», который спустя год вошёл в список самых успешных отечественных стартапов с оценкой в 53,2 млн долларов.

Немкин был пилотом российских автогонок серии Mitjet 2L в 2017—2018 годах. Создал гоночную команду Motor Sharks. С 2018 года ежегодно участвует в гонке Akhmat Race на автодроме «Крепость Грозная», трижды занимал второе место. В 2019 перешёл в Российскую серию кольцевых гонок, где провёл сезоны 2019 и 2020 годов. Несколько раз становился победителем заездов в рамках розыгрыша «Трофея СМП РСКГ», который получают гонщики-любители («джентльмен-драйверы») в рамках общего зачёта класса «Туринг». По итогам сезона РСКГ 2022 года стал обладателем Кубка РАФ по кольцевым автогонкам в классе GT4. Является обладателем рекорда "Самый быстрый круг" автодрома Игора Драйв в классе GT4 (1:40.105).

Весной 2021 года Немкин победил в праймериз «Единой России», позже был выдвинут в Госдуму РФ по федеральному округу на территории Пермского края. В ходе предвыборной кампании был назван одним из десяти «самых богатых кандидатов в депутаты» ГД с годовым доходом 569 миллионов рублей. 30 сентября 2021 года получил мандат депутата Госдумы по региональной группе № 12, прежде предназначавшийся лидеру региональной группы Дмитрию Махонину (тот от мандата отказался). В мае 2022 года Антон Немкин был назначен федеральным координатором партийного проекта «Единой России» «Цифровая Россия».

Из-за поддержки российской агрессии и нарушения территориальной целостности Украины во время российско-украинской войны находится под персональными международными санкциями всех стран Европейского союза, Великобритании, Соединенных Штатов Америки, Канады, Швейцарии, Австралии, Японии, Украины, Новой Зеландии.

Примечания 

Политики России
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VIII созыва
Пилоты РСКГ
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине